Slovo spodek může znamenat:
 spodek – hrací karta
 Spodek – krytý stadion v polských Katovicích
 spodky – mužské spodní prádlo
v dopravě:
 železniční spodek – podklad železniční trati
 silniční spodek – podklad silnice (například štěrk)

Externí odkazy